Fire Within — другий студійний альбом британської співачки Birdy, представлений 16 вересня 2013 року на лейблах Atlantic Records. та 14th Floor Records. Перший альбом Birdy, більшу частину якого становлять її власні пісні.

Список композицій

Реакція критиків 

Платівка отримала позитивні відгуки від музичних критиків. На ресурсі Metacritic у Fire Within 66 балів із 100 (що означає загалом позитивне сприйняття).

Сертифікація

Посилання 
 Альбом «Beautiful Lies»  на Discogs;
 Альбом «Beautiful Lies»  на Google Play Music;

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Birdy
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Вересень 2013